Осуга — топоним в России:

 Осуга (приток Тверцы) — река в Тверской области
 Осуга (приток Вазузы) — река в Тверской и Смоленской областях
 Осуга — посёлок в Ржевском районе Тверской области
 Осуга — железнодорожная станция на линии Лихославль — Торжок — Ржев — Фаянсовая